Der letzte Schuß – film del 1920 diretto da Franz Seitz
Der letzte Schuß – film del 1951 diretto da Franz Seitz